Lilla Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gäddtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Lilla Gäddtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Lill-Gäddtjärnarna, sjö i Mora kommun, 
Lilla Gäddtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Gäddtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn